

Toponyme
 Casteide-Cami, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Casteide-Candau, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Casteide-Doat, commune française des Pyrénées-Atlantiques
Homonymie de toponyme